Charles Thomson ou Charlie Thomson peuvent faire référence à :

  (1729-1824), secrétaire du Continental Congress.
 Charles Thomson (1953-), artiste anglais.
 Charlie Thomson (1930-2009), footballeur écossais.
  (1910-1984), footballeur écossais.
 Charlie Thomson (1878-1936), footballeur écossais.
 Charles Thomson (1845-1898), personnalité politique française.
  (1877-1943), homme politique de l'Illinois.
 Charles Edward Poulett Thomson (1799-1841), gouverneur canadien.
 Charles Wyville Thomson (1830-1882), scientifique en chef de l'expédition Challenger.
  (1988-), journaliste britannique.

Voir aussi 
 Charles Thompson